Kuhmalax kyrkoby eller Kuhmalahti kyrkoby () är en tätort () i Kangasala stad (kommun) i landskapet Birkaland i Finland. Fram till 2010 var Kuhmalax kyrkoby centralorten för kommunen med samma namn. Vid tätortsavgränsningen den 31 december 2021 hade Kuhmalax kyrkoby 331 invånare och omfattade en landareal av 2,75 kvadratkilometer.

Referenser 

Tätorter i Finland
Kangasala